Le Theme Park Insider Awards est un prix annuel remis par le site ThemeParkInsider.com et lié à l'industrie du loisir et des parcs d'attractions. Chaque année, depuis 2002, les prix sont remis dans des catégories tels que Meilleur parc d'attractions, Meilleur hôtel de parc d'attractions, Meilleur restaurant dans un parc d'attractions ou Meilleure nouvelle attraction.

Les votes sont effectués via le site internet sur une période de . Les membres du sites sont invités à noter chaque parc, hôtel, restaurant et attraction, (une note de 0 à 10). Chacun ne peut voter qu'une seule fois par élément. L'hôtel et le restaurant sélectionné sont par exemple ceux ayant reçu la meilleure note pour le moins de vote. La catégorie de la meilleure attraction a été lancé depuis le  et a été décernée 12 mois plus tard, le  pour la première fois.

Theme Park Insider 
Theme Park Insider est un guide sur internet qui présente le monde des parcs d'attractions, tout comme Wikipédia, il est écrit et alimenté par les internautes, il a été nommé meilleur site sur les parcs d'attractions par les magazines Forbes et Travel + Leisure et a été finaliste pour le Webby Award. Le site compte plus de  et plus de   chaque année.

En 2001, Theme Park Insider devient le premier site web lié aux voyages à remporter le prestigieux Online Journalism Award, présenté par la Columbia University Graduate School of Journalism et Online News Association. Il devint ainsi le premier site internet entièrement édité par ses lecteurs à remporter un prix de journalisme.

Les récompenses

2002 
Meilleur parc d'attractions : Universal's Islands of Adventure
Meilleure attraction : The Amazing Adventures of Spider-Man (Universal's Islands of Adventure)
Meilleure attraction pour enfant : Buzz Lightyear's Space Ranger Spin (Magic Kingdom)
Meilleur restaurant : Blue Bayou Restaurant (Disneyland)
Meilleur hôtel : Universal's Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2003 
Meilleur parc d'attractions : Universal's Islands of Adventure
Meilleur parc d'attractions pour enfant : Legoland California
Meilleure attraction : The Amazing Adventures of Spider-Man (Universal's Islands of Adventure)
Meilleures montagnes russes : Incredible Hulk Coaster (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Grand Californian Resort (Disneyland Resort)

2004 
Meilleur parc d'attractions : Universal's Islands of Adventure
Meilleur parc d'attractions pour enfants: Legoland California
Meilleure attraction: The Amazing Adventures of Spider-Man (Universal's Islands of Adventure)
Meilleure nouvelle attraction: Revenge of the Mummy (Universal Studios Florida)
Meilleure attraction familiale : Festival of the Lion King (Disney's Animal Kingdom)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Grand Californian Resort (Disneyland Resort)

2005 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleur parc d'attractions pour enfants : Legoland California
Meilleure attraction : The Amazing Adventures of Spider-Man (Universal's Islands of Adventure)
Meilleure nouvelle attraction : Curse of DarKastle (Busch Gardens Williamsburg)
Meilleur restaurant: Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Animal Kingdom Lodge (Walt Disney World Resort)

2006 
Meilleur parc d'attractions: Busch Gardens Williamsburg
Meilleure nouvelle attraction : Expedition Everest (Disney's Animal Kingdom)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Animal Kingdom Lodge (Walt Disney World Resort)

2007 
Meilleur parc d'attractions : Busch Gardens Williamsburg
Meilleure nouvelle attraction : Mystery Mine (Dollywood)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Polynesian Resort (Walt Disney World Resort)

2008 
Meilleur parc d'attractions : Disneyland
Meilleure nouvelle attraction : The Simpsons Ride (Universal Studios Florida et Universal Studios Hollywood)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Disney's Animal Kingdom Lodge (Walt Disney World Resort)

2009 
Meilleur parc d'attractions : Disneyland
Meilleure nouvelle attraction : Manta (SeaWorld Orlando)
Meilleur restaurant : Les Chefs de France (Epcot)
Meilleur hôtel : Loew's Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2010 
Meilleur parc d'attractions : Universal's Islands of Adventure
Meilleure nouvelle attraction : Harry Potter and the Forbidden Journey (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur restaurant : Bistro De Paris (Epcot)
Meilleur hôtel : Disney's Wilderness Lodge Resort (Walt Disney World)

2011 
Meilleur parc d'attractions : Universal's Islands of Adventure
Meilleure nouvelle attraction : Star Tours: The Adventures Continue (Disneyland et Disney's Hollywood Studios)
Meilleur restaurant : Bistro De Paris (Epcot)
Meilleur hôtel : Disney's Grand Californian Resort (Disneyland Resort)

2012 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleure nouvelle attraction : Transformers: The Ride (Universal Studios Singapore et Universal Studios Hollywood)
Meilleur restaurant : Bistro De Paris (Epcot)
Meilleur hôtel : Disney's Grand Californian Resort (Disneyland Resort)

2013 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleure nouvelle attraction : Mystic Manor (Hong Kong Disneyland)
Meilleur restaurant : SS Columbia Dining Room (Tokyo DisneySea)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2014 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleure nouvelle attraction : Banshee (Kings Island)
Meilleure attraction thématique : Journey to the Center of the Earth (Tokyo DisneySea)
Meilleur restaurant (self) : Miss Lillian's Chicken House (Dollywood)
Meilleur restaurant : SS Columbia Dining Room (Tokyo DisneySea)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2015 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleure nouvelle attraction : Justice League: Battle for Metropolis (Six Flags Over Texas et Six Flags St. Louis)
Meilleures nouvelles montagnes russes : Thunderbird (Holiday World)
Meilleure attraction thématique : Journey to the Center of the Earth (Tokyo DisneySea)
Meilleur restaurant (self) : The Leaky Cauldron (Universal Studios Florida)
Meilleur restaurant : Monsieur Paul (Epcot)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2016 
Meilleur parc d'attractions : Tokyo DisneySea
Meilleure nouvelle attraction : Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure (Shanghai Disneyland)
Meilleures nouvelles montagnes russes : Mako (SeaWorld Orlando)
Meilleur restaurant (self) : The Three Broomsticks (Universal Studios Hollywood)
Meilleur restaurant : Magellan's (Tokyo DisneySea)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2017 
Meilleur parc d'attractions : Efteling
Meilleur nouveau parc : Volcano Bay
Meilleure nouvelle attraction : Flight of Passage (Disney's Animal Kingdom)
Meilleures nouvelles montagnes russes : Krakatau Aqua Coaster (Volcano Bay)
Meilleur nouveau spectacle : Mickey et le Magicien (parc Walt Disney Studios)
Meilleur restaurant (self) : The Three Broomsticks (Universal Studios Hollywood)
Meilleur restaurant : Tiffins (Disney's Animal Kingdom)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2018 
Meilleur parc d'attractions : Efteling
Meilleure nouvelle attraction : Steel Vengeance (Cedar Point)
Meilleur nouveau parcours scénique : Symbolica (Efteling)
Meilleur restaurant (self) : The Three Broomsticks (Universal Studios Hollywood)
Meilleur restaurant : Tiffins (Disney's Animal Kingdom)
Meilleur hôtel : Portofino Bay Hotel (Universal Orlando Resort)

2019 
Meilleur parc d'attractions : Warner Bros. World Abu Dhabi
Meilleure nouvelle attraction : Pirates of the Caribbean Battle of the Sunken Treasure (Shanghai Disneyland)
Meilleur spectacle : Fantasmic! (Disneyland, Disney's Hollywood Studios et Tokyo DisneySea)
Meilleures montagnes russes : Steel Vengeance à Cedar Point
Meilleur restaurant (self) : Satu'li Canteen dans la zone Pandora: The World of Avatar (Disney's Animal Kingdom)
Meilleur restaurant : Mythos Restaurant (Universal's Islands of Adventure)
Meilleur hôtel : Universal's Cabana Bay Beach Resort (Universal Orlando Resort)
Meilleur hôtel (Haut de gamme) : Disney's Wilderness Lodge (Walt Disney World Resort)

Liens externes 
Theme Park Insider
La page dédié aux awards

Prix dans l'industrie des attractions et parcs de loisirs